Лоскатухино — деревня в Великолукском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Борковская волость».

Расположена на юго-западе района, на правом берегу реки Балаздынь, в 51 км к юго-западу от центра города Великие Луки и в 8 км к северо-востоку от волостного центра деревни Борки.

Население 
Численность населения деревни по оценке на 2000 год составляла 9 человек, на 2010 год — 2 человека.

Примечания 

Населённые пункты Великолукского района